Mellunkylä () est un quartier de Helsinki en Finlande. Mellunkylä est aussi un district qui correspond au quartier de même nom.

Description 
Mellunkylä a une superficie de , il accueille  habitants(1.1.2010) et il offre  emplois (31.12.2008).

À l'est de Mellunkylä se trouve le quartier de Vuosaari. 
Les quartiers voisins de Mellunkylä au sud sont Vartiokylä, Myllypuro et Latokartano, à l'ouest se trouve Malmi. 
Au nord, Mellunkylä est bordée par les zones de service de Jakomäki et d'Hakunila à Vantaa.

Transports 
Les stations de métro Kontula et Mellunmäki du métro d'Helsinki sont situées à Mellunkylä.

Galerie

Liens externes

Références 

District d'Helsinki
Quartier d'Helsinki
Mellunkylä